Le Stadium métropolitain peut faire référence à plusieurs stades :
 Stadium métropolitain de Nantes ;
 Stadium métropolitain de Lille ;
 Stadium métropolitano de Madrid.